Pedro Collado puede referirse a:
 Pedro Collado Peralta, humanista español del siglo XVI.
 Pedro Julio Collado Vides (1957), biomédico guatemalteco.
 Pedro Escribano Collado, catedrático de derecho de la Universidad de Sevilla, España.
 Pedro Collado (teniente de gobernador) Teniente de Gobernador de Barinas.
Pedro Collado, Chamorro, fallecido en 1827, natural de Colmenar Viejo. Barrendero de Palacio en 1816, alcanzó el puesto de guardarropía en la corte de Fernando VII hasta su muerte.